Николай Прокофьев: Прокофьев, Николай Викторович (род. 1959) — российский и американский физик-теоретик, профессор Университета Массачусетса.
 Прокофьев, Николай Дмитриевич (1866—1913) — академик архитектуры.
 Прокофьев, Николай Иванович (1909—1995) — советский и российский филолог-медиевист, участник Великой Отечественной войны.